JTR est un sigle qui peut désigner :
 John the Ripper, un logiciel libre de cassage de mot de passe, utilisé notamment pour tester la sécurité d'un mot de passe.

JTR est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Santorin, un aéroport desservant Santorin/Thira, en Grèce, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports